Dass ist der Familienname oder Namensbestandteil folgender Personen:

 Benjamin Dass (1706–1775), norwegischer Gelehrter
 Petter Dass (~1646–1707), norwegischer Dichter
 Ram Dass (1931–2019), Psychologieprofessor an der Harvard-Universität

dass ist eine
 Konjunktion (Wortart), Bindewort

Siehe auch:
 Das